XI чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Норвегии с 24 ноября по 5 декабря 1993 года. Игры проводились в Осло, Тронхейме, Ставангере, Будё, Саннефьорде и Станге.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D 

* Хотя Чехословакия и была разделена на Чехию и Словакию, страны по-прежнему играли единой командой.

Полуфинальная стадия

Группа I 

* Матчи, которые были сыграны на предварительном этапе.

Группа II 

* Матчи, которые были сыграны на предварительном этапе.

Матчи за 13-16 места

Финальные матчи

За 11 место

За 9 место

За 7 место

За 5 место

За 3 место

Финал

Бомбардиры

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола
 Статистика на сайте todor66
 Информация на сайте IHF

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Чемпионаты мира в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1993 году
Ноябрь 1993 года
Декабрь 1993 года
Международные соревнования по гандболу в Норвегии